Der Name Tylos bezeichnet:

 den griechischen Namen der Insel Bahrein
 in der griechischen Mythologie den Bruder der Nymphe Moria; siehe Tylos (Mythologie).